Дмитрий Боголепов:
 Боголепов, Дмитрий Александрович (1903—1990) — советский режиссёр научно-популярного кино.
 Боголепов, Дмитрий Павлович (1845—1880) — духовный писатель, автор ряда пособий по изучению Священного Писания.
 Боголепов, Дмитрий Петрович (1885—1941) — российский экономист и политический деятель.